

Топонім 

 Карлсбад — селище в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Карлсбад — німецька назва міста Карлові Вари в Чехії.

Карлсбад — місто, штат Каліфорнія
 Карлсбад — місто, штат Нью-Мексико
 Карлсбад — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 Карлсбад — шаховий турнір, що проходив у місті Карлові Вари.